

Hydronymes 
 Le río Paraguá, rivière de Bolivie, affluent du Río Guaporé ou Río Iténez, qui coule dans les départements de Santa Cruz et de Beni ;
 Le río Paraguá, rivière du Venezuela, affluent du Caroni, donc un sous-affluent de l'Orénoque.